Enville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enville (Oklahoma), im Love County
 Enville (Tennessee), im Chester County